Plan 9 puede referirse a:

 Plan 9 o Plan 9 de Bell Labs, sistema operativo usado sobre todo en investigación;
 Plan 9 from User Space, plan9port o p9p, adaptación de bibliotecas y aplicaciones de Plan 9 a sistemas UNIX y similares;
 Plan 9 del espacio exterior, película estadounidense de culto de 1959;
 Plan 9 Records, originalmente Blank Records, compañía discográfica estadounidense activa entre 1977 y 1995.